

Хоцича — село в гміні Нове-Място-над-Вартою Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Хоцича — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства